Кимберли Луис Тоумз (; род. 20 августа 1955 год) — американская модель, победительница Мисс США 1977.

Биография 
Родилась в Чикаго, штат Иллинойс в 1955 году.

Получила титул Мисс Техас 1976. Представляла штат на национальному конкурсе красоты Мисс США 1977, прошедший в Чарлстон.  Стала первой представительницей штата Техас получивший титул. В июле, представила страну на международном конкурсе Мисс Вселенная 1977, проходивший в городе Санто-Доминго, Доминиканской Республики. Прошла в полуфинал.

В роли Мисс США, выступала по территории страны и посетила Филиппины и Мексику.

Окончила Техасский университет A&M, со степенью физического воспитания. Стала одной из двух победительниц, которые окончили этот университет. Второй стала Кэндес Крюгер, Мисс Техас и Мисс США 2001. Позже, она работала в индустрии развлечений и сохранила связи с конкурсом Мисс Техас, проводя мероприятие в течение двенадцати лет.

Примечания

Ссылки 
 Miss USA official website

Мисс США
Фотомодели США
Выпускники Техасского университета A&M